TG4 steht für: 
TG4 (Irland), einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Irland
TG4 (Sendung), eine Sendung des Fernsehsenders Rete 4 in Italien
TG4 (Band), eine ehemalige R&B Frauenband